Hagander är ett efternamn som burits av bland andra:

 Axel Hagander (1851–1924), svensk jurist
 Hugo Hagander (1928–1994), svensk jurist och underhållare
 Inga Hagander (1909–1996), svensk bibliotekarie
 Johan Hagander, flera personer
 Johan Hagander (1785–1865), svensk ämbetsman
 Johan Hagander (1896–1991), svensk ämbetsman
 Olof Hagander (1896–1966), svensk ingenjör
 Petter Hagander (1700-talet), svensk kyrkomålare
 Sten Hagander (1891–1981), svensk friidrottare
 Theodor Hagander, svensk jurist